2 miejscowości w Hiszpanii:
 Can Carreres – miejscowość w Katalonii, w prowincji Barcelona, w comarce Maresme, w gminie Calella
 Can Carreres – miejscowość w Katalonii, w prowincji Barcelona, w comarce Maresme, w gminie Pineda de Mar